Martin Flatscher ist der Name folgender Personen:

* Martin Flatscher (Politiker) (* 1961), italienischer Politiker (DC)
 Martin Flatscher (* 1979), österreichischer Harmonikabauer, siehe Steirische Harmonika #Martin Flatscher